Dunhill Pursuit è una fragranza prodotta dalla fashion house londinese Dunhill.

Fragranza

Ispirata all'Africa ed all'avventura, Pursuit è una fragranza legnosa orientale-speziata dal colore arancione ideata dal profumiere Michel Girard. Le note di testa sono fresche ed agrumatiche grazie ai tre agrumi mandarino, bergamotto, yuzu; il cuore rivela le note più speziate tramite la cannella e il cardamomo, addolcite da note di semi di abelmosco. Il fondo orientale è dato dal patchouli e dalla vaniglia.

Packaging
Disegnato da Franz Rudolf Lehnert, il flacone in vetro trasparente accoglie il profumo in una vasca trapezoidale dagli angoli smussati; il nome argentato sulla destra riprende il colore del vaporizzatore cromato che spicca sulla boccetta. La scatola propone una texture di pelle rossa  con una base argentata.

Pubblicità
La campagna pubblicitaria è basata anch'essa sui temi dell'avventura e dell'Africa.
Il video pubblicitario si svolge a Londra, dove il modello che viaggia su una motocicletta, attraversando il Tower Bridge si ritrova improvvisamente a correre nella savana africana; l'intera pubblicità si avval di colori caldi, per ricordare sia i Colori rossi dell'Africa, sia il colore della fragranza stessa.

Collegamenti esterni

Fragranze